La saison 2008-2009 de la LAH est la  de la Ligue américaine de hockey. Vingt-neuf franchises disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle, seize d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder. Pour la deuxième saison consécutive, le champion en titre ne se qualifie pas pour les séries et ne peut défendre son titre.

Le 8 octobre, la saison régulière débute au Wachovia Arena at Casey Plaza où les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton sont confrontés aux Bears de Hershey.

Changements de franchises et d'affiliations 
 Les Stars de l'Iowa deviennent les Chops de l'Iowa à la suite de leur affiliation avec les Ducks d'Anaheim en remplacement des Stars de Dallas.
 Les Pirates de Portland sont affiliés aux Sabres de Buffalo en remplacement des Ducks d'Anaheim.
 Les Americans de Rochester ne sont plus affiliés qu'aux Panthers de la Floride.

Saison régulière

Classement

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Meilleurs pointeurs 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a eu lieu le  à Worcester aux États-Unis. L'équipe  a remporté le match par  à 11, inscrivant  lors de la troisième période pour combler un retard de buts de 8-5 pour l'équipe des Canadiens. Finalement, Corey Locke, joueur canadien des Aeros de Houston, inscrit  pour son équipe alors que Jeff Taffe, joueur américain des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, inscrit un triplé. Avec six passes décisives, Jared Ross, également joueur américain mais pour les Phantoms de Philadelphie, décroche un record pour un Match des étoiles.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Les séries éliminatoires pour la conquête de la Coupe Calder débutent le .

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

Saison de la LAH
LAH